Сиверко — холодный северный ветер.

Другие значения:
 «Сиверко» — архангельский ансамбль песни и пляски. 
 «Сиверко» — картина Ильи Остроухова, написанная в 1890 году.
 «Сиверко» — повесть Ивана Евдокимова.